

Géographie
 Torquemada est une commune espagnole de la Province de Palencia.

Personnages historiques
 Juan de Torquemada (1388-1468), dominicain, cardinal en 1439, oncle du Grand inquisiteur Tomás de Torquemada.
 Tomás de Torquemada (1420-1498), Grand inquisiteur d'Espagne.
 Antonio de Torquemada (ca.1507-1569), écrivain espagnol.
 Juan de Torquemada (1562-1624), missionnaire franciscain connu pour ses chroniques historiques du Mexique indigène.
 Juan de Sanclemente Torquemada, évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle de 1587 à 1602.

Culture
 Torquemada est un drame en quatre actes et en vers de Victor Hugo.
 Torquemada est le nom d'un des personnages de L'Heure espagnole, opéra de Maurice Ravel et Franc-Nohain.
 Torquemada est un court-métrage mexicain réalisé par Óscar Menéndez en 1973.
 Torquemada est un film britannico-espagnol réalisé par Stanislav Barabas en 1989.
 Alonzo Torquemada est un personnage de la série télévisée Oz.
 Torquemada est un personnage récurrent de l'œuvre romanesque de l'écrivain espagnol Benito Pérez Galdós.
 Torquemada est un des pseudonymes utilisés par l'auteur anglais Edward Powys Mathers, notamment dans la création de ses mots croisés,